Гильденштуббе:

 Гильденштуббе — эзельский дворянский род.
 Гильденштуббе, Александр Иванович (1800—1884) — русский генерал, командующий войсками Московского военного округа.